Mikhaïl Alekseïevich Chtalenkov -  (Mihajl Alekseevič Štalenkov), et en anglais :  - (né le  à Moscou en URSS) est un joueur professionnel de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évoluait au poste de gardien de but. Il est porté disparu depuis le .

Biographie

Carrière en club 
En 1985, il commence sa carrière avec le HK Dinamo Moscou. Il remporte le championnat d'URSS 1991 et le championnat de la Communauté des États indépendants 1992. Il part alors en Amérique du Nord chez les Admirals de Milwaukee dans la Ligue internationale de hockey. Il est choisi en 1993 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Mighty Ducks d'Anaheim en , en . Il reste cinq saisons avec les Mighty Ducks avant d'être sélectionné par les Predators de Nashville lors du repêchage d'expansion de 1998. Échangé aux Oilers d'Edmonton, il joue ensuite également avec les Coyotes de Phoenix puis les Panthers de la Floride. Il met un terme à sa carrière en 2002 après deux saisons au Dinamo Moscou.

Carrière internationale 
Il est également sélectionné en équipe nationale à différentes reprises, tout d'abord pour l'URSS lors de la Coupe Canada 1991 puis l'équipe unifiée aux Jeux olympiques de 1992 où il remporte la médaille d'or et enfin la Russie aux Jeux olympiques de 1998 à nouveau, remportant cette fois la médaille d'argent.

Trophées et honneurs personnels 
 1987 : nommé meilleur débutant du championnat d'URSS ;
 1993 : remporte le trophée Garry-F.-Longman de la Ligue internationale de hockey.

Transactions dans la LNH 
  : repêché par Anaheim ;
  : sélectionné par Nashville lors du repêchage d'expansion ;
  : échangé avec Jim Dowd à Edmonton en échange de Drake Berehowsky, Greg de Vries et Éric Fichaud ;
  : échangé à Phoenix contre un choix de repêchage ;
  : échangé avec un choix de repêchage contre Sean Burke et un choix de repêchage.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 1983-1984 || Dinamo Moscou || URSS || 0 ||  ||  ||  ||  ||  || - || - ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1984-1985 || Dinamo Moscou || URSS || 0 ||  ||  ||  ||  ||  || - || - ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1985-1986 || Dinamo Moscou || URSS || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  -  || - ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1986-1987 || Dinamo Moscou || URSS || 17 ||  ||  ||  || 893 || 36 ||  2,41  || - || 1 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1987-1988 || Dinamo Moscou || URSS || 25 ||  ||  ||  ||  || 72 ||  3,31  || - || 1 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1988-1989 || Dinamo Moscou || URSS || 4 ||  ||  ||  || 80 || 4 ||  3,00  || - || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1989-1990 || Dinamo Moscou || URSS || 6 ||  ||  ||  || 20 || 1 ||  3,00  || - || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1989-1990 || Dinamo Moscou 2 || URSS 3 || 31 ||  ||  ||  ||  ||  ||  -  || - || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1990-1991 || Dinamo Moscou || URSS || 31 ||  ||  ||  ||  || 56 ||  2,14  || - || 1 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1991-1992 || Dinamo Moscou || CEI || 25 ||  ||  ||  ||  || 45 ||  2,15  || - || 2 || 0 || 2 ||  ||  ||  ||  || - || - ||  || 
|- 
| 1991-1992 || Dinamo Moscou 2 || CEI 3 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  -  || - ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1992-1993 || Admirals de Milwaukee || LIH || 47 || 26 || 14 || 5 ||  || 135 ||  3,03  || 89,7 || 2 || 10 || 3 || 1 || 2 || 209 || 11 || 3,16 || 89,3 || 0 || 0
|-
| 1993-1994 || Mighty Ducks d'Anaheim || LNH || 10 || 3 || 4 || 1 || 543 || 24 ||  2,65  || 90,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 1993-1994 || Gulls de  San Diego || LIH || 28 || 15 || 11 || 2 ||  || 93 ||  3,45  || 89,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 1994-1995 || Mighty Ducks d'Anaheim || LNH || 18 || 4 || 7 || 1 || 810 || 49 ||  3,63  || 89,1 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 1995-1996 || Mighty Ducks d'Anaheim || LNH || 30 || 7 || 16 || 3 ||  || 85 ||  3,12  || 89,6 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 1996-1997 || Mighty Ducks d'Anaheim || LNH || 24 || 7 || 8 || 1 ||  || 52 ||  2,89  || 90,4 || 2 || 4 || 4 || 0 || 3 || 211 || 10 || 2,84 || 93,8 || 0 || 2
|- 
| 1997-1998 || Mighty Ducks d'Anaheim || LNH || 40 || 13 || 18 || 5 ||  || 110 ||  3,22  || 89,3 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 1998-1999 || Oilers d'Edmonton || LNH || 34 || 12 || 17 || 3 ||  || 81 ||  2,67  || 89,6 || 3 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 1998-1999 || Coyotes de Phoenix || LNH || 4 || 1 || 2 || 1 || 243 || 9 ||  2,22  || 91,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 1999-2000 || Coyotes de Phoenix || LNH || 15 || 17 || 14 || 5 ||  || 88 ||  2,55  || 91,4 || 3 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 1999-2000 || Panthers de la Floride || LNH || 15 || 8 || 4 || 2 || 882 || 34 ||  2,31  || 90,8 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Dinamo Moscou || Russie || 25 || 15 || 8 || 0 ||  || 47 ||  1,95  || 91,5 || 6 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Dinamo Moscou || Russie || 28 || 14 || 10 || 3 ||  || 57 ||  2,03  || 90,8 || 1 ||  || 0 || - || - || - || - || - || - || - || -

En équipe nationale 

|-
| 1991 ||align="left"| ||align="left"| Coupe Canada || 5 ||  ||  || 2,39 || 90,4 || 0 ||  ||align="left"| Cinquième place
|-
| 1992 || align="left"|  ||align="left"| Jeux olympiques|| 8 ||  ||  || 1,64 || 91,9 ||  ||  || align="left"| 
|-
| 1992 || align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde || 6 ||  ||  || 2,05 || - ||  ||  || align="left"| Cinquième place

|-
| 1994 || align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde || 6 ||  ||  || 1,01 || 96,2 ||  ||  || align="left"| Cinquième place
|-
| 1996 || align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde || 3 ||  ||  || 3,24 || 89,1 ||  ||  || align="left"| Quatrième place
|-
| 1996 || align="left"|  || Coupe du monde || 0 || - || - || - || - || - || - || align="left"| Quatrième place
|-
| 1998 || align="left"|  ||align="left"| Jeux olympiques || 5 ||  || 7 || 1,65 || 93,1 || 0 ||  || align="left"| 
|-
| 2001 || align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde || 2 || 105 || 6 || 3,46 || 87,0 || 0 ||  || align="left"| Sixième place

Références 

Naissance en octobre 1965
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur international soviétique de hockey sur glace
Entraîneur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Panthers de la Floride
Gagnant du trophée Garry-F.-Longman
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Champion olympique de l'Équipe unifiée
Champion olympique de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey russe
Médaillé d'argent olympique russe
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Gulls de San Diego (LIH)
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1998